Cima (eiland), een klein, onbewoond eiland van Kaapverdië.
Cima (motorfiets), een historisch Italiaans merk van motorfietsen. 
Cima (geslacht), een slakkengeslacht